W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1974 strefy CONCACAF wzięło udział 14 reprezentacji narodowych.  zrezygnowała po losowaniu. Zwycięzcy 2 grup po 3 zespoły oraz 4 dwumeczów awansowali do grupy finałowej, która była rozgrywana na Haiti. Awans uzyskali gospodarze.

Runda pierwsza

Grupa 1 

|}

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4 
 się wycofała, więc  awansowały bez gry.

Grupa 5

Grupa 6 

|}

Runda finałowa

Grupa Finałowa 

|}

Linki zewnętrzne 
 VI. CONCACAF Nations Cup 1973 na stronie rsssf.com 

 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1974
1973 w piłce nożnej